Musculus occipitofrontalis (lat. für „Hinterkopf-Stirn-Muskel“) ist die übergeordnete Bezeichnung für den
Musculus frontalis und den
Musculus occipitalis